Esistono più comuni francesi con questo nome

Plassac – Charente Marittima
Plassac – Gironda